Varvara est un nom propre qui peut désigner :

Toponymie 
en Bulgarie (le nom étant écrit )
Varvara, village dans la commune de Tsarévo ;
Varvara, village dans la commune de Septemvri.
en Bosnie-Herzégovine
Varvara, village dans la commune de Prozor-Rama ;
en Macédoine (le nom étant écrit )
Varvara, village de la municipalité de Téartsé.
en Grèce
Varvara, village de la municipalité de Aristotélis.

Prénom 
Varvara est un prénom féminin porté par les personnes suivantes :
 Varvara Dewez, ancienne speakerine à la télévision belge.
 Varvara Lepchenko, joueuse de tennis.
 Varvara Roudneva, médecin russe.
 Varvara Stepanova, peintre russe.
 Varvara Yakovleva, martyre russe.

Autres 
 Varvara, chanteur russe

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom
Prénom féminin